Комодо:

География и природа:
 Комодо — остров в Индонезии;
 Комодо — национальный парк в индонезийском архипелаге.
 Комодский варан — вид ящериц из семейства варанов.

Программирование:
 Komodo — шахматный движок.
 ActiveState Komodo — интегрированная среда разработки и текстовый редактор.
 Comodo Group — американская компания, производитель программного обеспечения.

Искусство:
 Комодо — музыкальный темп.
  — художественный фильм 1999 года, триллер.

Военные учения:
 Комодо — международные военно-морские учения, проходящие в Индонезии с 2016 года.